

Sigle 
 Oki Electric Industry – società giapponese costruttrice di microprocessori e impianti audio-video

Geografia
 Oki – ex provincia del Giappone che comprendeva le isole Oki, formalmente nota come Oki no Kuni
 Isole Oki – arcipelago del Mar del Giappone

Animali
 Oki the Dog, cane di razza rottweiler

Altro

OKi – medicinale a base di ketoprofene con sale di lisina prodotto dalla Dompé, con la sua variante Okitask.

Codici 
 OKI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oki Island (Giappone)